Нащо́кин (Нащо́кина) — русская фамилия.

Известные носители 
 Нащокины — русский дворянский род.

 Нащокин, Александр Петрович (1758—1838) — русский придворный и предприниматель; гофмаршал, тайный советник и действительный камергер.
 Нащокин, Борис Иванович (ум. после 1642) — воевода в Тобольске, Нижнем Новгороде, Воронеже и Астрахани.
 Нащокин, Василий Александрович (1707—1760) — генерал-поручик, мемуарист. 
 Нащокин Владимир Дмитриевич (1912-1971) — ботаник, в честь него названа Липа Нащокина.
 Нащокин, Воин Васильевич (1742—1806) — генерал-лейтенант.
 
 Нащокин, Иван Афанасьевич (ум. 1601) — один из основателей и первых воевод Царицына (Волгоград), русский посол в Грузии.

Нащокина
 Нащокина, Мария Владимировна (род. 1953) — доктор искусствоведения.

См. также 
 Нащокины — русский дворянский род.
 Ордины-Нащокины
 Безнин-Нащокин
 Липа Нащокина